Tore – demo dell'antica Attica
Tore – ipocoristico, diffuso prevalentemente in Sardegna, del nome proprio di persona Salvatore
Tore – nome proprio di persona maschile diffuso soprattutto in Norvegia e Svezia
Tore – divinità africana delle foreste
Tore Supra – nome di un tokamak situato in Francia